Příjmení Daniel nosí více významných osobností:

 Andrej Daniel (* 1947) – slovenský a československý politik
 Arnaut Daniel – provensálský trubadúr ze 13. století
 Erik Daniel (* 1992) – český fotbalista
 František Daniel (Frank Daniel, 1926–1996) – česko-americký režisér, scenárista a filmový pedagog
 Gabriel Daniel (1649–1728) – francouzský jezuita a historik
 Julij Markovič Daniel (1925–1988) – sovětský spisovatel a disident
 Ladislav Daniel (* 1950) – český historik umění, profesor v Olomouci
 Marcos Daniel (* 1978) – brazilský tenista
 Marek Daniel (* 1971) – český herec
 Šabtaj Dani'el (1909–1981) – izraelský politik
 Taró Daniel (* 1993) – japonský tenista
 Božena Danielová (1919–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ

Česká příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení